Isaszegi csata (1265) a IV. Béla király és V. István ifjabb király seregei között az utóbbi győzelmével
 Isaszegi csata (1849) 1849. április 6-án a tavaszi hadjárat során